Jonathan Williams (1751-1815), politico statunitense della Pennsylvania
Jonathan Williams – atleta beliziano
Jonathan Williams –  pilota automobilistico britannico
Jonathan Peter Williams – calciatore britannico
Jonathan Edward Williams (n. 1995), cestista statunitense
Jonathan Williams – giocatore di football americano statunitense